

La serie animata Transformers è composta da 5 stagioni (anche se la 5ª è solo una raccolta di episodi delle prime quattro) frutto tra la collaborazione statunitense e nipponica.

Prima stagione

Seconda stagione

Terza stagione

Quarta stagione
La quarta stagione della G1 è quella americana, chiamata Transformers The Rebirth ed è composta da 3 episodi:

Note 

Serie televisive dei Transformers
Liste dei Transformers